Le terme « rayure » peut faire référence à :
 une  en creux, une  ou une éraflure sur une surface polie ;
les rayures d'un canon rayé
 une bande d'une certaine largeur contrastant par rapport à un fond ;
 une même bande qui caractérise la robe de certains organismes vivants ;
 les rayures de tigre, structure géologique du satellite naturel Encelade ;
 Les Rayures du zèbre, film belgo-franco-helvético-ivoirien de 2014.